Cimarrón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cimarrón, Veracruz, ort, Tierra Blanca, 
 Cimarrón, Chiapas, ort, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar